Dit is een lijst van vliegvelden gesorteerd op IATA-code.

Classificatie bij luchtvaart
Lijsten van vliegvelden